Bagheera, un personnage du roman Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling
 Bagheera (Disney) la version Disney du personnage apparaissant dans plusieurs productions
 Bagheera (genre), un genre de la famille des Salticidae, des araignées sauteuses
 Matra Bagheera, un modèle du constructeur automobile Matra
 Bagheera, une maison d'éditions spécialisée dans la bande dessinée
 Bagheera (goélette) (registre national des lieux historiques) à Portland (Maine)